129 км (129 километр) — железнодорожный разъезд (тип населённого пункта) в Томском районе Томской области России. Входит в состав Октябрьского сельского поселения.

География 
Находится в лесной местности.

История 
Разъезды 130, 129 и 124 км железной дороги вошли в состав Октябрьского сельсовета, образованного по решению Томского облисполкома № 328 от 26 декабря 1976 года .

Согласно Закону Томской области от 12 ноября 2004 года № 241-ОЗ населённый пункт 129 км вошёл в состав образованного Октябрьского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Платформа 129 км железнодорожной ветки Томск—Белый Яр.

Водозабор — из колодца.

Транспорт 
железная дорога.

К разъезду подъезд по дорогам отсутствует

Примечания 

Населённые пункты Томского района